Флаг муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5939.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в чёрном, зелёном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В чёрном поле с серебряной костыльной оконечностью, обременённой двумя зелёными ветвями ивы накрест — золотой восстающий и обернувшийся лев, держащий в правой передней лапе серебряную стрелу в столб, наконечником вверх, держащий в пасти золотое солнце (без изображения лица)».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Восстающий обернувшийся лев, держащий стрелу (взят из герба Фан-дер-Флитов) — напоминание о памятнике старины — сохранившемся деревянном здании бывшей усадьбы Фан-дер-Флитов — Ильжо, а также напоминание о двух скульптурах львов, некогда украшавших усадьбу (сохранились, ныне — в пансионате «Зелёный Бор»).

Солнце — напоминание о солнечном затмении 1912 года. Железнодорожная станция Серебрянка стала центральным пунктом для наблюдения солнечного затмения 17 апреля 1912 года, поскольку она была ближайшим к Санкт-Петербургу населённым пунктом, где затмение было кольцеобразным, то есть Луна закрыла солнечный диск так, что от него остался один лишь светлый ободок. В Серебрянку прибыли на экстренных поездах, поданных с Варшавского вокзала, до двух тысяч горожан, а астрономы Пулковской обсерватории поместились в четырёх вёрстах от станции, в имении «Горки».

Зелёные ивовые ветви олицетворение названия Серебрянка (они — в серебряной оконечности), поскольку, по одной из легендарных версий, топоним Серебрянка восходит к произрастающим по берегам ивам.

Серебряная костыльная оконечность символизирует Варшавскую железную дорогу. Именно после её постройки местность получила особое развитие, как дачная.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, вечности и древности бытия. С одной стороны, геральдический цвет Фан-дер-Флита, с другой напоминание о памятном событии — солнечном затмении 1912 года. На территории поселения протекает ручей Чёрный, расположено лесное озеро Горелое.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождения природы каждую весну и плодородия. Символ сельскохозяйственных и лесных угодий.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда. Олицетворение названия Серебрянка, а также прозрачности вод местных озёр. На территории муниципального образования Серебрянское сельское поселение расположено несколько озёр — Большое и Малое Клобутицкое, Ильжовское, Вражское, Чёрное, Запольское, Лукома, а также речки Серебрянка, Ширенка, Некость (между озёрами Большим и Малым Клобутицким) и из озера Малое Клобутицкое — речка Клобутицкая. Может также служить напоминанием о некогда развитом молочном хозяйстве в усадьбе Ильжо.

Примечания